Джордж Николас Менерт (; 3 ноября 1881, Ньюарк, Нью-Джерси — 8 июля 1948) — американский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1904 и 1908. Первый в истории двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Менерт соревновался только в категории до 52,2 кг. Он выиграл у Густава Бауэра в финале, выиграв золотую медаль.

На Играх 1908 в Лондоне Менерт уже соревновался в другой категории — до 54,0 кг. Выиграв в финале у британца Уильяма Пресса, он выиграл ещё одну золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от США
Борцы наилегчайшего веса